Касхуакан има више значења:

 Општина Касхуакан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Касхуакан (Касхуакан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику